Kuibyschew ist der Name

 des sowjetischen Politikers Walerian Wladimirowitsch Kuibyschew (1888–1935)

weiterhin sind (bzw. waren) mehrere Orte in Russland nach dem Politiker benannt:

 Stadt Samara (1935 bis 1990), im Zweiten Weltkrieg Ausweichsitz der sowjetischen Regierung
 Stadt Bolgar (1935 bis 1991)
 Stadt in der Oblast Nowosibirsk, siehe Kuibyschew (Stadt)
 Siedlung städtischen Typs in der Republik Tatarstan, siehe Kuibyschewski Saton

siehe auch: Kujbyschewe